Hotline – album dei The J. Geils Band del 1975
Hotline – film del 1982 diretto da Jerry Jameson
Hotline – software di comunicazione della Hotline Communications